Altukrainisch bezeichnet

 die Sprache der Vorfahren der Ukrainer (und der Weißrussen) zwischen dem 14. und dem 18. Jahrhundert (ukr. staroukrajinska mowa): Ruthenisch
 vor allem im ukrainischen Sprachgebrauch (ukr. dawnjoukrajinska mowa) die bis zum 14. Jahrhundert gesprochene gemeinsame Sprache aller Ostslawen (d. h. der Vorfahren der Russen, Ukrainer und Weißrussen) in der Kiewer Rus: Altostslawisch (russisch drevnerusski jasyk, weißrussisch staraschytnaruskaja mowa, ukrainisch auch dawnjoruska mowa)